László Sárosi (1932-2016), joueur de football hongrois ;
 László Sárosi (né en 1946),  joueur de water-polo hongrois.